

Види још 

 Ронде ван Фландерен

Ронде ван Фландерен
Бициклистички класици